Александр Васильевич Мартынов:
 Мартынов, Александр Васильевич (1857—1901) — профессор-богослов, протоиерей.
 Мартынов, Александр Васильевич (1919—1980) — Герой Советского Союза.